Гай Попиллий Ленат:

 Гай Попиллий Ленат (консул);
 Гай Попиллий Ленат (претор).